Xu (nawoord), nawoord bij klassieke Chinese geschriften
 Xǔ 许, een Chinese achternaam
 Xú 徐, een Chinese achternaam
 Xupark 煦园, een park in Nanjing
 Xu Yuan, een Chinese voetballer
 100 Xu is 1 đồng, een Vietnamese munteenheid

 Xavier University in Cincinnati
 Xavier University of Louisiana